Diese Liste sortiert Länder nach der Höhe der Official Development Assistance (Offiziellen Entwicklungshilfe), die sie empfangen. Die angegebenen Zahlen basieren auf OECD-Definitionen von internationaler Hilfe. Zwei OECD-Unterarten von Beihilfen sind enthalten – offizielle Entwicklungshilfe (ODA) und erhaltene offizielle Hilfe (OA). Die Beträge sind in nominellen US-Dollar angegeben.

Zu bedenken ist, dass große Mengen an inoffizieller Entwicklungshilfe nicht mit einbezogen werden. Darunter fällt unter anderem der größte Teil von Chinas Entwicklungsfinanzierung für Afrika.

Länder nach Entwicklungshilfe 
Länder sind sortiert nach der empfangenen Nettoentwicklungshilfe. Hat ein Land mehr Hilfen gezahlt als es empfangen hat, ist sein Wert negativ. Angegeben ist zudem die Nettoentwicklungshilfe als Anteil des Bruttonationaleinkommens. Alle Daten gelten für das Jahr 2019 und stammen von der Weltbank.

Regionen nach Entwicklungshilfe 
Regionen und Ländergruppen der Welt nach empfangener Nettoentwicklungshilfe im Jahr 2019.

Erhaltene Entwicklungshilfe seit dem Jahre 2010 
Verschiedene Länder nach der Entwicklung der erhaltenen Nettoentwicklungshilfen in Mio. US-Dollar.

Einzelnachweise 

!
Entwicklungshilfe